Окръг Мисула () е окръг в щата Монтана, Съединени американски щати. Площта му е 6781 km², а населението - 117 441 души (2017). Административен център е град Мисула.

Източници